Yangcheng Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangcheng (socken i Kina, Henan), 
 Yangcheng (socken i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar